Pax Hungarica (=Magyar Béke)
Pax Hungarica Mozgalom – be nem jegyzett, hungarista csoport.
Pax Hungarica - Diákszervezetek Szövetsége